Kersenboom, een boom uit het geslacht Prunus;
Kersen (hout), het hout van diverse soorten kersenbomen;